UEFA Intertoto kup je bivše klupsko europsko nogometno natjecanje koje je vodila UEFA. 

Izvorno je bilo uvedeno u ljetnom razdoblju, iz razloga što nije bilo nogometnih natjecanja, što je iznimno osiromašivalo kladioničarsku ponudu. Stoga je utemeljen kao međunarodni kup sportskih kladionica, čime bi se obogatila ponuda sportskih događaja u razdoblju između završetaka nacionalnih prvenstava, kao i međunarodnih i nacionalnih kupova. Odatle i "toto" u nazivu ovog kupa.

U početku nije imao neku posebnu draž, i jaki sastavi nisu sudjelovali u njemu. Međutim, promjenom UEFA-ine politike, kojom je predviđeno da najbolji klubovi iz ovog natjecanja stječu mogućnost nastavka natjecanja u Kupu UEFA-e, unatoč neizbaranju prava na nastup u istom unutar nacionalnih prvenstava, ta tražena natjecateljska draž se dobila, a jači klubovi su počeli sudjelovati u ovom natjecanju, pa se tako pružila mogućnost i malim klubovima, koji su stekli pravo nastupa u ovom kupu, susresti se sa, doduše, "palim" velikanima europskog nogometa, s nogometnim "trulim plemstvom", koje unatoč svemu, privlači gledateljstvo i pokrovitelje.

Intertoto se također zvao i Međunarodni nogometni kup (1961. – 1967., eng, International Football Cup), kao i Rappan Kup, po jednom od svojih osnivača - Karlu Rappanu.

Na zasjedanju UEFA-e 25. rujna 2008., predstavljena je Europska liga, novi format Kupa UEFA-e, te je ukinut Intertoto kup.

Sudioništvo

Natjecateljski sustav

Pobjednici i finalisti

1961./62. – 1966./67. (Međunarodni nogometni kup)

1967. – 1994. 

Igrane su samo skupine.

 1967.
 1968.
 1969.
 1970.
 1971.
 1972.
 1973.
 1974.
 1975.
 1976.
 1977.
 1978.
 1979.
 1980.
 1981.
 1982.
 1983.
 1984.
 1985.
 1986.
 1987.
 1988.
 1989.
 1990.
 1991.
 1992.
 1993.
 1994.

1995. – 2008. (UEFA Intertoto Cup)

Zemlje po uspješnosti

Izvori 
 rsssf.com, Intertoto kup
 wayback arhiva, mogiel.net - povijest Intertoto kupa